Здание общества взаимного кредита — наименование зданий кредитных банковских учреждений в различных городах Российской империи.

 Здание Общества взаимного кредита во Владикавказе. Памятник культурного наследия России.
 Здание Общества взаимного кредита в Минске.
 Здание Общества взаимного кредита в Санкт-Петербурге. Памятник культурного наследия России.
 Здание Общества взаимного кредита в Симферополе.